Tünde (scooter), een scootermerk van de Hongaarse fabriek Csepel
 Tünde (voornaam), Hongaarse meisjesnaam
 Tünde (inslagkrater), inslagkrater op Venus vernoemd naar bovenstaande meisjesnaam